Витале () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Витале, Артуро (1849—1922) — итальянский поэт.
 Витале, Гвидо (1872—1918) — его сын, итальянский филолог-китаист.
 Витале, Джо (род. 1953) — американский предприниматель.
 Витале, Ида (род. 1923) — уругвайская поэтесса.
 Витале, Луиджи (род. 1987) — итальянский футболист, левый защитник. Игрок клуба «Болонья».
 Витале, Милли (настоящее имя Камилла Витале; 1932—2006) — итальянская актриса.
 Витале да Болонья (1300—1361) — итальянский художник эпохи раннего Возрождения (треченто).
 Витале, Хулиан (род. 1995) — аргентинский футболист.

См. также 
 Витали